Гламочани могу да буду:

 Гламочани (Лакташи), насеље у општини Лакташи, Република Српска, БиХ
 Гламочани (Србац), насеље у општини Србац, Република Српска, БиХ